MPP7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 576 амінокислот, а молекулярна маса — 65 524.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, клітинних контактах, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки